Vôzel je pojem, ki lahko pomeni:
 vozel na vrvi
 vozel, enota za hitrost
 vozel (astronomija) v astronomiji
 vozel (omrežje)
 vozel (matematika) v matematiki

Priimek več znanih ljudi
Tjaša Vozel, slovenska plavalka

Glej tudi
 priimek Vozelj

Zunanje povezave